Ypirangathemis  est un genre  dans la famille des Libellulidae appartenant au sous-ordre des anisoptères dans l'ordre des odonates. Il ne comprend qu'une seule espèce : Ypirangathemis calverti.

Espèces du genre 
Ypirangathemis calverti (Santos, 1945)

Références

Liens externes 

Genre d'Odonates (nom scientifique)
Libellulidae